Abbott poate fi:

 Abbott Laboratories, companie farmaceutică din Statele Unite
 Ashley Abbott, personaj fictiv, din filmul Tânăr și neliniștit
 Sharon Newman Abbott, personaj fictiv din serialul de televiziune Tânăr și neliniștit
 James Abbott McNeill Whistler, pictor american
 Jack Abbott (Y&R), personaj fictiv din serialul de televiziune Tânăr și neliniștit